Макаровская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, СССР и Российской Федерации:

Существующие
 Макаровская волость — в Псковской области

Упразднённые
 Макаровская волость (Новохопёрский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Макаровская волость (Киренский уезд) — в составе Иркутской губернии
 Макаровская волость (Киевский уезд) — в составе Киевской губернии
 Макаровская волость (Саранский уезд) — в составе Пензенской губернии
 Макаровская волость (Шадринский уезд) — в составе Пермской губернии
 Макаровская волость (Балашовский уезд) — в составе Саратовской губернии
 Макаровская волость (Весьегонский уезд) — в составе Тверской губернии
 Макаровская волость (Вышневолоцкий уезд) — в составе Тверской губернии
 Макаровская волость (Стерлитамакский уезд) — в составе Уфимской губернии